Pouvoir est un album du musicien congolais Madilu System sorti en 1999.

Liste des titres

Artistes ayant participé

Chant 

 Madilu System
 Mardochée Kayembe
 Papy Kalombo
 Akuda Nzuzi
 Ya Chanter
 Luc Ichon
 Nyboma
 Lengo Star
 Batchez
 Roi Babel
 Wuta Mayi

Animateurs 

 France Vile
 Ya Nono

Guitaristes 

 Fofo Le Collegien
 Ngouma Lokito
 Shiko Mawatu

Bassiste 

 Guy Jo Bass

Batteur 

 Filo Mamona

Percussionniste 

 Deba Sungu

Arrangements 

 Madilu System
 Nyboma Mwan Dido
 Shiko Mawatu

Organisation 

Enregistré au Studio Harry Son (Pantin). Produit par Jean-Pierre Saah (JPS Production).

Références 

Album musical sorti en 1999
Album de Madilu System
Pouvoir dans l'art et la culture